popcorn – prażona kukurydza
 „Popcorn” – polskojęzyczne czasopismo dla młodzieży
 Popcorn – utwór muzyczny Gershona Kingsleya
 Popcorn – powieść Bena Eltona
 „Popcorn” – właśc. Dariusz Popowicz, polski muzyk rockowy i metalowy
 Popcorn – brytyjski film z 2007 roku